Il doppio del torneo di tennis Madrid Open 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrici Virginia Ruano e Paola Suárez che hanno battuto in finale Maria-Fernanda Landa e Marlene Weingärtner 6–2, 0–6, 6–0.

Teste di serie 

 Kimberly Po /  Patty Schnyder (primo turno)
 Virginia Ruano /  Paola Suárez (campionesse)

 Debbie Graham /  Laura Montalvo (semifinali)
 Katrina Adams /  Chanda Rubin (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Madrid Open 1999